Кубок Нидерландов по футболу () — национальный футбольный кубок Нидерландов. Королевская футбольная федерация Нидерландов проводит этот турнир с 1899 года. Он был организован по образцу Кубка Англии. В турнире принимают участие все команды двух высших дивизионов голландского футбола (Эредивизи и Эрсте дивизи), а также по 4 команды из 6 подлиг третьего дивизиона (Хофдклассе) и некоторое число из 4 подлиг четвёртого дивизиона (Эрсте Классе). Финальный матч традиционно проводится на стадионе «Фейеноорд». Победитель кубка Нидерландов получает право сразиться за Суперкубок Нидерландов, матч-открытие следующего сезона. Действующим обладателем кубка Нидерландов является «ПСВ».

Статистика побед по клубам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика кубка с 1971 по 1993 годы на сайте RSSSF

 
Спорт в Нидерландах в 1898 году